Гараш:
 Гараш — классический шоколадный торт с орехами.
 ГараШ — белорусская  кинокомедия по сценарию Андрея Курейчика
 Гараш, Дежё (1934—2011) — венгерский актёр театра, кино и телевидения.
 Гараш, Дмитрий Александрович — русский киноактёр.